Соревнования по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2010 прошли с 14 по 25 февраля. Также 27 февраля прошли показательные выступления.

Свои первые в истории золотые олимпийские награды в фигурном катании выиграли представители Китая и Южной Кореи. Олимпийские игры оказались крайне неудачными для европейских спортсменов, которые смогли завоевать лишь серебряную и две бронзовые медали. С 1972 года европейцы выигрывали не менее трёх золотых медалей, а вовсе без золота они оставались лишь однажды, в 1960 году в Скво-Вэлли, когда ещё разыгрывались три комплекта медалей, да и тогда представители Европы завоевали все три серебряные медали. Также неудачным оказалось выступление сборной России. Сборная СССР по фигурному катанию дебютировала на Олимпийских играх в 1960 году, выставив лишь две пары и оставшись без медалей, но затем начиная с 1964 года выигрывала золотую медаль, а с 1988 года — не менее двух. Впервые с 1964 года Россия не смогла завоевать золотую медаль в парном катании, впервые с 1994 года — в мужском одиночном.

В парном катании и женском одиночном катании чемпионами стали фавориты соревнований, и каких-то неожиданностей в этих видах программы не произошло. В танцах золото и серебро разыграли две пары, также считавшиеся фаворитами. Лишь ситуация в мужском одиночном катании, где Евгений Плющенко, после своей победы в Турине пропустивший три соревновательных сезона, вернулся и имел реальные шансы стать первым с 1952 года (после Дика Баттона) двукратным олимпийским чемпионом в мужском одиночном катании, была необычной. Однако Плющенко занял лишь второе место, проиграв Эвану Лайсачеку. Эта ситуация широко обсуждалась в прессе в связи с тем, что Лайсачек ограничился тройными прыжками, в то время как Плющенко сделал четверной, причем в каскаде с тройным. Активно выдвигались предложения в будущем усилить роль технических элементов программы при выставлении оценок.

Представительство по странам 
Всего в Олимпийских играх приняли участие 146 фигуристов (73 мужчины и 73 женщины) из 31 страны (в скобках указано количество спортсменов от страны):

  (1)
  (2)
  (2)
  (3)
  (7)
  (8)
  (3)
  (2)
  (2)
  (9)
  (2)

  (12)
  (9)
  (1)
  (4)
  (16)
  (1)
  (1)
  (2)
  (15)
  (1)

  (1)
  (9)
  (3)
  (8)
  (4)
  (4)
  (1)
  (5)
  (2)
  (8)

</div>

Медали

Общий зачёт 

(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Расписание соревнований 
(UTC-8)

Судейская бригада 
Жеребьёвка судей на Олимпийские игры прошла в сентябре 2009 года, по окончании турнира «Nebelhorn Trophy». Соревнования фигуристов будут судить представители следующих стран:

Спортивные объекты

Квалификация 

По квотам МОК к соревнованиям допущены по 30 одиночников (и мужчин и женщин), 20 спортивных пар и 24 танцевальные пары (всего 148 человек).

80 % всех мест (по 24 одиночника, 16 спортивных и 19 танцевальных пар) определились по итогам чемпионата мира 2009 года. Остальные представительства были разыграны на турнире Nebelhorn Trophy, который прошёл в сентябре 2009 года в немецком Оберстдорфе.

Факты 
 В соревнованиях по фигурному катанию на XXI зимних Олимпийских Играх принимали участие спортсмены из Европы, Северной Америки, Азии и Австралии с Океанией.
 Самой молодой фигуристкой на Олимпиаде-2010 была Эллисон Линн Рид из Грузии выступающая в спортивных танцах с Отаром Джапаридзе, ей было на тот момент 15 лет и 257 дней.
 Самым старшим фигуристом на Олимпиаде-2010 был Чжао Хунбо из КНР, выступающий в спортивной паре с Шэнь Сюэ, ему было 36 лет и 146 дней.
 На XXI зимних Олимпийских Играх немногочисленная спортивная делегация из Израиля более чем на половину состояла из фигуристов.
 На XXI зимних Олимпийских Играх немногочисленная спортивная делегация из Грузии более чем на треть состояла из фигуристов.
 В спортивных делегациях КНДР и Узбекистана на XXI зимних Олимпийских Играх фигуристы составляли треть своих делегаций.

Примечания

Ссылки 

 XXI Olympic Winter Games Vancouver 2010 на сайте ISU 
 ISU Communication № 1589 
 Результаты  

Олимпийские игры